«Так говорил Заратустра» () может означать:
 Так говорил Заратустра — философское сочинение Фридриха Ницше;
 Так говорил Заратустра — музыкальная поэма Рихарда Штрауса;
 Так говорил Заратустра — симфония Ивана Александровича Вышнеградского;
 Так говорил Заратустра — живописно-графический цикл Лены Хейдиз;
 Так говорил Заратустра — драма Леся Подервянского;
 Xenosaga Episode III: Also sprach Zarathustra — японская ролевая игра;
 Dies irae ~Also sprach Zarathustra~ — японская компьютерная игра в стиле визуальный роман.